Dworzec Centralny im. Stanisława Moniuszki (Polska)
 Dworzec autobusowy Centralny w Łodzi (Polska)
 Bruxelles-Central/Brussel-Centraal (Belgia)
 Københavns Hovedbanegård (Dania)
 Oslo Sentralstasjon (Norwegia)
 Stockholms centralstation (Szwecja)
 Cardiff Central (Wielka Brytania)
 Exeter Central (Wielka Brytania)
 Greenock Central (Wielka Brytania)
 Wembley Central (Wielka Brytania)